El término carril tiene los significados siguientes:

Tecnología 
 el carril de una carretera, la franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada;
 el carril de los ferrocarriles; Aunque son palabras sinónimas en el lenguaje popular, al menos en España, el nombre correcto que debe darse en un lenguaje técnico es el de carril y no el de riel o rail. No se dice ferrorail ni ferroriel, ya que lo correcto es decir ferrocarril.
 el carril para bicicletas o ciclovía, también llamado carril bici, bicicarril o bicisenda.
 el carril DIN, una barra de metal normalizada de 35 mm de ancho con una sección transversal en forma de sombrero usada en equipamientos eléctricos.
 el tercer rail, sistema de alimentación ferroviaria eléctrica que consiste en utilizar un conductor que es un perfil de acero laminado paralelo a la vía, colocado sobre apoyos aislados que reposan en las traviesas de la vía y en cuyos extremos se sujeta.

Toponimia

Localidades

Argentina 
 El Carril (Salta), localidad del departamento Chicoana, Provincia de Salta, Argentina.
 Del Carril, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, perteneciente al partido de Saladillo.

España 
Urbanización El Carril, localidad del municipio de Busot, provincia de Alicante.
Carril (Abegondo), lugar de la parroquia de Crendes, concello de Abegondo, provincia de La Coruña.
O Carril (Fene), lugar de la parroquia de Barallobre, concello de Fene, provincia de La Coruña.
Chao do Carril, lugar de la parroquia de O Ermo, concello de Ortigueira, provincia de La Coruña.
El Carril (Carucedo), localidad del municipio de Carucedo, provincia de León.
O Carril (Castro de Rei), lugar de la parroquia de Ansemar, concello de Castro de Rey, provincia de Lugo.
Carril (Trabada), lugar de la parroquia de Vidal, concello de Trabada, provincia de Lugo.
Carril Toledano, localidad del municipio de Navalcarnero, Comunidad de Madrid.
Puerto del Carril, localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.
Carril de la Enera, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
Carril de los Penchos, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
El Carril (Langreo), lugar de la parroquia de Ciañu, concejo de Langreo, Asturias;
El Carril (Lena), lugar de la parroquia de Casorvía, concejo de Lena, Asturias;
La Carril, lugar de la parroquia de Celles/Ceis, concejo de Noreña, Asturias;
El Carril (Arucas), localidad del municipio de Arucas, provincia de Las Palmas;
Carril (O Rosal), lugar de la parroquia de As Eiras, concello de O Rosal, provincia de Pontevedra.
Carril (Vilagarcía de Arousa), parroquia y lugar del concello de Vilagarcía de Arousa, provincia de Pontevedra.

México 
 El Carril (Castillo de Teayo)
 El Carril (Chicontepec)
 El Carril (Cuautinchán)
 El Carril (Guadalupe)
 El Carril (San Luis Potosí)
 El Carril (San Pedro Yeloixtlahuaca)
 El Carril (Tabasco)
 El Carril (Tlaquilpa)

Obras viales 
 Del Carril, estación ferroviaria ubicada en la localidad rural del mismo nombre, partido de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Avenida Salvador María del Carril, arteria urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Calle Batallón Cazadores de Tarifa, vía de San Roque (Cádiz), España, conocida como El Carril.

Personas 
 Bonifacio del Carril (1911-1994); abogado, diplomático, historiador y escritor argentino. 
 Daniel Carril Freire (1980-), futbolista español.
 Delia del Carril, grabadora y pintora argentina, esposa de Pablo Neruda. 
 Hugo del Carril (1912-1989), productor, director de cine, actor, guionista y cantante argentino.
 Jesús López Carril (1949-), ciclista español, profesional entre 1976 y 1980.
 Salvador María del Carril (1798-1883), jurista y político argentino. 
 Vicente López Carril (1942-1980), ciclista español, profesional entre 1965 y 1979.